Гъ̀жва може да означава:
 Гъжва (род), род тревисти растения
 преплетени в кръг пръчки, служещи за прикрепване (диалектна употреба)
 Тюрбан, или парче плат навито по подобен начин (диалектна употреба)